Kvalifikace ženské dvouhry French Open 2018 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Hrálo se mezi 21. až 25. květnem 2018 na antukových dvorcích areálu Stade Roland-Garros.

Kvalifikace se účastnilo devadesát šest hráček, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo čtrnáct do navazujícího ženského singlu. Dvanáct řádně a dvě jako tzv. šťastné poražené. Nizozemka Arantxa Rusová nahradila odhlášenou Rumunku Monicu Niculescuovou v důsledku poranění zad. Slovinka Dalila Jakupovićová vystřídala odhlášenou Švýcarku Timeu Bacsinszkou, která si při rozehrávce v Rabatu poranila lýtko. Vzhledem k neobhájení bodů ze semifinále v předchozím ročníku, Bacsinszká po turnaji opustila první světovou třístovku.

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené 
  Arantxa Rusová
  Dalila Jakupovićová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kvalifikace ženské dvouhry